Sukajadi kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sukajadi (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,97, long 108,21), 
 Desa Sukajadi (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,77, long 107,23), 
 Desa Sukajadi (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -7,00, long 108,12), 
 Desa Sukajadi (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,64, long 107,46), 
 Desa Sukajadi (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -7,00, long 107,15), 
 Desa Sukajadi (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,49, long 107,16), 
 Kecamatan Sukajadi, distrikt, Jawa Barat, 
 Desa Sukajadi (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,65, long 106,72), 
 Desa Sukajadi (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,17, long 107,20), 
 Desa Sukajadi (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -7,20, long 107,84), 

Robotskapade Indonesienförgreningar